Барон Дэвис из Лландинама в графстве Монтгомеришир — наследственный титул в системе Пэрства Соединённого королевства. Он был создан 21 июня 1932 года для валлийского бизнесмена, либерального политика и филантропа Дэвида Дэвиса (1880—1944). Дэвид Дэвис заседал в Палате общин Великобритании от Монтгомеришира (1906—1929). Он был внуком и тёзкой известного промышленника Дэвида Дэвиса (1818—1890).

По состоянию на 2023 год носителем титула являлся внук первого барона, Дэвид Дэвис, 3-й барон Дэвис (род. 1940), который унаследовал титул в 1944 году, когда его отец погиб во время Второй мировой войны.

Бароны Дэвис (1932) 
 1932—1944: Дэвид Дэвис, 1-й барон Дэвис (11 мая 1880 — 16 июня 1944), единственный сын Эдварда Дэвиса (1852—1898);
 1944—1944: Дэвид Дэвис, 2-й барон Дэвис (16 января 1915 — 25 сентября 1944), единственный сын предыдущего от первого брака;
 1944 — настоящее время: Дэвид Дэвис, 3-й барон Дэвис (род. 2 октября 1940), старший сын предыдущего;
 Наследник титула: достопочтенный Дэвид Дэниел Дэвис (род. 23 октября 1975), старший сын предыдущего.

Примечания

Ссылки 
 Debrett’s Peerage and Baronetage (1990 edition). / Editors: Charles Kidd, David Williamson. — : St Martin’s Press, 1990.
 Leigh Rayment’s Peerage Pages 
 thepeerage.com

Дэвис
Дэвис